Ol'Aces é um clube de futebol das Marianas Setentrionais. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2008.

Clubes de futebol das Ilhas Marianas Setentrionais